Herbert Schultz ist der Name folgender Personen:

* Herbert Schultz (SS-Mitglied) († 1943), deutscher SS-Obersturmführer 
 Herbert Bernhard Schultz (1908–1979), US-amerikanischer Agraringenieur und Hochschullehrer 
 Herbert Max Schultz (1908–1997), deutscher Marineoffizier

Siehe auch:
 Herbert Schultze
 Herbert Schulze